Hol (gemeente), een gemeente in de Noorse provincie Buskerud
Hol (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente
Hol (Tjeldsund), een voormalige gemeente in de Noorse provincie Nordland
Høl, een plaats in Denemarken
Anus (anatomie), als vulgaire aanduiding
Hol (munt), een Nederlandse zilveren florijn van 28 stuivers, in gebruik van 1693 tot 1846, genoemd naar de klop HOL
 Een grot
Concaaf, holrond
 Het geluid van lege ruimtes (het klinkt hol)
 Het diepste of middelste deel (in het holst van de nacht)
 Frank Hol, een Nederlands voetballer
 Richard Hol, een Nederlandse componist en dirigent

Dieren
Een door een dier gebruikte ruimte in een boom, onder sneeuw of een ander oppervlak:
hol (nest), een verblijfplaats, schuilplaats of nestelplaats; voorbeelden:
zoogdieren: konijn, vos, das, mol, berglemming
vogels: oeverzwaluw, spechten, steenuil, kerkuil, veruit de meeste scharrelaarvogels, waaronder de ijsvogels, neushoornvogels en bijeneters
geleedpotigen: graafwespen, kreeften, bijen, wespen, koepelspinnen
reptielen: krokodillen, modderduivels, diverse varanen, gevlekte salamander
amfibieën: knoflookpad, rugstreeppad
vissen: murenen, allerlei koraalvissen

hol (voorraadplaats), een bewaarplaats, met name voor voedsel. Voorbeelden:
ijsbeer, poolvos, eekhoorn

hol (hinderlaag), een hol als val of schuilplaats om prooi te verschalken. Voorbeelden:
zee-engelen, valdeurspinnen

Dierenbouwsel